W Chorwacji
 Orehovica – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Bedekovčina
 Gmina Orehovica – gmina w żupanii medzimurskiej
 Orehovica – wieś w żupanii medzimurskiej, w gminie Orehovica

 W Słowenii
 Orehovica– wieś w gminie Šentjernej
 Orehovica – wieś w gminie Vipava
 Orehovica – wieś w gminie Zagorje ob Savi